Липар је насеље у Србији, у АП Војводини, у општини Кула, у Западнобачком округу. Према попису из 2011. било је 1482 становника (према попису из 2002. било је 1807 становника). До 1947. године назив села је био Емушић.

Демографија 
У насељу Липар живи 2407 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 39,8 година (37,4 код мушкараца и 42,2 код жена). У насељу има 585 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 20,36

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Завод за урбанизам Кула-Оџаци
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Кули
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији